|}

Die Bahnstrecke Messina–Syrakus ist eine der ältesten und wichtigsten Bahnstrecken auf Sizilien. Sie wurde 1866–1871 von der Società Vittorio Emanuele gebaut.

Geschichte 

Die Bahnstrecke zwischen Messina und Syrakus wurde in mehreren Abschnitten eröffnet. Schon am 12. Dezember 1866 wurde der Verkehr zwischen der Hafenstadt Messina und der heutigen Touristenmetropole Taormina eröffnet, wobei der Bahnhof zwischen den beiden Städten Taormina und Giardini-Naxos liegt. Der zweite Abschnitt bis in die Großstadt Catania folgte am 3. Januar 1867. Der Weiterbau nach Syrakus kam nicht ganz so schnell voran: Erst zweieinhalb Jahre später wurde der Bahnhof Lentini erreicht (1. Juli 1869) und erst am 19. Januar 1871 wurde der Bahnverkehr auf der Gesamtstrecke eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke elektrifiziert und teilweise zweigleisig ausgebaut und neutrassiert.

Neben den Regionalzügen, die teils lokbespannt, teils als dreiteilige Triebwagen verkehren, beginnen in Syrakus auch Fernzüge nach Norditalien, z. B. Mailand oder Venedig. Da die Züge zwischen Messina und Villa San Giovanni trajektiert werden, werden Reisezeiten von mehr als zwanzig Stunden erreicht.

Zwischen Messina Centrale und Giampilieri wurde 2009 versuchsweise ein S-Bahn-artiges zusätzliches Zugangebot unter der Bezeichnung Metroferrovia di Messina eingerichtet. Das Angebot wurde in den Folgejahren aufgrund finanzieller Probleme zeitweise wieder eingestellt, teils in reduziertem Umfang betrieben. Insbesondere die fehlende tarifliche Integration mit dem innerstädtischen ÖPNV führte dazu, dass die entsprechende Nachfrage ausblieb. Mit Stand März 2019 verkehrten lediglich sieben Zugpaare in unregelmäßiger Folge.

Bildergalerie

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana, Fascicolo linea 152
 Giuseppe Barone: Le vie del Mezzogiorno. Donzelli, Roma 2002, ISBN 88-7989-684-9.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien